Lantian bezeichnet:

 Lantian (蓝田县), Kreis in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Lantian (Longwen) (蓝田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longwen in der chinesischen Provinz Fujian
 Lantian (Tianzhu) (兰田镇), Großgemeinde im Kreis Tianzhu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Lantian (Xiuning) (兰田镇), Großgemeinde im Kreis Xiuning in der chinesischen Provinz Anhui
 Lantian (Anxi) (蓝田乡), Gemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Lantian (Lingchuan) (兰田瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Lingchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Lantian (Longmen) (蓝田瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Longmen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Lantian (Jiangyang) (蓝田街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lantian (Lianyuan) (蓝田街道), Straßenviertel der Stadt Lianyuan in der chinesischen Provinz Hunan